Simmental – vallata alpina della Svizzera
 Simmental – razza bovina
 Simmental Zeitung – periodico svizzero
 Simmenthal – carne in gelatina